Брюгге — місто в Бельгії.
 Брюгге (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.

Див. також 
 9472 Брюгге — астероїд, названий на честь міста.

Багатозначні терміни